Di seguito una lista di asteroidi dal numero 232001 al 233000 con data di scoperta e scopritore.

232001-232100 

|-
| 232001 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232002 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232003 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232004 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232005 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232006 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232007 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232008 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232009 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232010 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232011 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232012 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232013 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232014 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232015 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232016 - ||  || 24 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232017 - ||  || 25 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 232018 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232019 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232020 - ||  || 23 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232021 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232022 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 232023 - ||  || 13 ottobre 2001 || Pozzoli, V.
|-
| 232024 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232025 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232026 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232027 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232028 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232029 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232030 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232031 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232032 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 232033 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 232034 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 232035 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 232036 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 232037 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232038 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232039 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232040 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232041 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232042 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 232043 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232044 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 232045 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 232046 - ||  || 18 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 232047 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232048 - ||  || 22 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 232049 - ||  || 24 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 232050 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232051 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232052 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232053 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 232054 - ||  || 18 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 232055 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 232056 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 232057 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232058 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232059 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232060 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232061 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232062 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232063 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232064 - ||  || 20 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 232065 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232066 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232067 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 232068 - ||  || 10 novembre 2001 || Needville
|-
| 232069 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 232070 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 232071 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 232072 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 232073 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 232074 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 232075 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 232076 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 232077 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 232078 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 232079 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 232080 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 232081 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 232082 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 232083 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 232084 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 232085 - ||  || 19 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 232086 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 232087 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 232088 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 232089 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 232090 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232091 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232092 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232093 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232094 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232095 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232096 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232097 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232098 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232099 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232100 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|}

232101-232200 

|-
| 232101 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232102 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232103 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232104 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232105 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232106 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232107 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232108 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232109 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232110 - ||  || 8 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 232111 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232112 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232113 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232114 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232115 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232116 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232117 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232118 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232119 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 232120 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 232121 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 232122 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 232123 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 232124 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 232125 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 232126 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 232127 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 232128 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 232129 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 232130 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 232131 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 232132 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 232133 - ||  || 18 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 232134 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 232135 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 232136 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 232137 - ||  || 2 febbraio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 232138 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 232139 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 232140 - ||  || 1 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232141 - ||  || 8 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 232142 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232143 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232144 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232145 - ||  || 8 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 232146 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232147 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232148 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232149 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232150 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232151 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232152 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232153 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232154 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232155 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232156 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232157 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232158 - ||  || 13 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232159 - ||  || 4 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 232160 - ||  || 6 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 232161 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 232162 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232163 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232164 - ||  || 10 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 232165 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232166 - ||  || 21 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232167 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 232168 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 232169 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 232170 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 232171 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 232172 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 232173 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 232174 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 232175 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 232176 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 232177 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 232178 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 232179 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 232180 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 232181 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 232182 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 232183 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 232184 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 232185 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 232186 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 232187 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 232188 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 232189 - ||  || 20 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 232190 - ||  || 17 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 232191 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 232192 - ||  || 31 marzo 2002 || NEAT
|-
| 232193 - ||  || 31 marzo 2002 || NEAT
|-
| 232194 - || 2002 GJ || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 232195 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 232196 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 232197 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 232198 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 232199 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 232200 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|}

232201-232300 

|-
| 232201 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 232202 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 232203 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 232204 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 232205 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 232206 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 232207 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 232208 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 232209 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 232210 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 232211 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 232212 - ||  || 15 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 232213 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 232214 - ||  || 22 aprile 2002 || NEAT
|-
| 232215 - ||  || 22 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 232216 - ||  || 22 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 232217 - ||  || 22 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 232218 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 232219 - ||  || 7 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 232220 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 232221 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 232222 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 232223 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 232224 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 232225 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 232226 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 232227 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 232228 - ||  || 30 maggio 2002 || NEAT
|-
| 232229 - ||  || 30 maggio 2002 || NEAT
|-
| 232230 - ||  || 1 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 232231 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 232232 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 232233 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 232234 - ||  || 10 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 232235 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 232236 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 232237 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 232238 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 232239 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 232240 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 232241 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 232242 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 232243 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 232244 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 232245 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 232246 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 232247 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 232248 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 232249 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 232250 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 232251 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 232252 - ||  || 5 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 232253 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 232254 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 232255 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 232256 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 232257 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 232258 - ||  || 15 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 232259 - ||  || 10 agosto 2002 || Buie, M. W.
|-
| 232260 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 232261 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 232262 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 232263 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 232264 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 232265 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 232266 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 232267 - ||  || 29 agosto 2002 || Matson, R.
|-
| 232268 - ||  || 16 agosto 2002 || Lowe, A.
|-
| 232269 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 232270 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 232271 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 232272 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 232273 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 232274 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 232275 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 232276 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 232277 - || 2002 RW || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 232278 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 232279 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 232280 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 232281 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 232282 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 232283 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 232284 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 232285 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 232286 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 232287 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 232288 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 232289 - ||  || 14 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 232290 - ||  || 14 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 232291 - ||  || 13 settembre 2002 || Tucker, R. A.
|-
| 232292 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 232293 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 232294 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 232295 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 232296 - ||  || 11 settembre 2002 || White, M., Collins, M.
|-
| 232297 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 232298 - ||  || 12 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 232299 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 232300 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|}

232301-232400 

|-
| 232301 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 232302 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 232303 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 232304 - ||  || 5 settembre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 232305 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 232306 Bekuška ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 232307 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 232308 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 232309 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 232310 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 232311 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 232312 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 232313 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 232314 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 232315 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 232316 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 232317 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 232318 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 232319 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 232320 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 232321 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 232322 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 232323 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 232324 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 232325 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 232326 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 232327 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 232328 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 232329 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 232330 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 232331 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 232332 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 232333 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 232334 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 232335 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 232336 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 232337 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 232338 - ||  || 12 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 232339 - ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 232340 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 232341 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 232342 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 232343 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 232344 - ||  || 29 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 232345 - ||  || 20 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 232346 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 232347 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 232348 - ||  || 3 novembre 2002 || NEAT
|-
| 232349 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 232350 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 232351 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 232352 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 232353 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 232354 - ||  || 28 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 232355 - ||  || 25 novembre 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 232356 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 232357 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 232358 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 232359 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 232360 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 232361 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 232362 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 232363 - ||  || 4 dicembre 2002 || Buie, M. W.
|-
| 232364 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 232365 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 232366 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 232367 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 232368 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 232369 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 232370 - ||  || 5 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 232371 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 232372 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 232373 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 232374 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 232375 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 232376 - || 2003 BU || 24 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 232377 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 232378 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 232379 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 232380 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 232381 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 232382 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 232383 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 232384 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 232385 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 232386 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 232387 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 232388 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 232389 - ||  || 28 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 232390 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 232391 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 232392 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 232393 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 232394 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 232395 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 232396 - || 2003 CD || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 232397 - ||  || 3 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 232398 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 232399 - ||  || 2 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 232400 - ||  || 2 febbraio 2003 || LINEAR
|}

232401-232500 

|-
| 232401 - ||  || 2 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 232402 - ||  || 7 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 232403 - ||  || 4 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 232404 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 232405 - ||  || 23 febbraio 2003 || Spacewatch
|-
| 232406 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 232407 - ||  || 28 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 232408 - || 2003 EY || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 232409 Dubes ||  || 4 marzo 2003 || St. Veran
|-
| 232410 - ||  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 232411 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 232412 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 232413 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 232414 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 232415 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 232416 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 232417 - ||  || 6 marzo 2003 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 232418 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 232419 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 232420 - ||  || 8 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 232421 - ||  || 10 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 232422 - ||  || 9 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 232423 - ||  || 9 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 232424 - ||  || 9 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 232425 - ||  || 13 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 232426 - ||  || 24 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 232427 - ||  || 23 marzo 2003 || CSS
|-
| 232428 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 232429 - ||  || 24 marzo 2003 || NEAT
|-
| 232430 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 232431 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 232432 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 232433 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 232434 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 232435 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 232436 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 232437 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 232438 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 232439 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 232440 - ||  || 27 marzo 2003 || CSS
|-
| 232441 - ||  || 27 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 232442 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 232443 - ||  || 29 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 232444 - ||  || 31 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 232445 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 232446 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 232447 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 232448 - ||  || 25 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 232449 - ||  || 31 marzo 2003 || CSS
|-
| 232450 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 232451 - ||  || 3 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 232452 - ||  || 3 aprile 2003 || NEAT
|-
| 232453 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 232454 - ||  || 3 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 232455 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 232456 - ||  || 5 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 232457 - ||  || 5 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 232458 - ||  || 9 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 232459 - ||  || 9 aprile 2003 || NEAT
|-
| 232460 - ||  || 9 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 232461 - ||  || 8 aprile 2003 || NEAT
|-
| 232462 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 232463 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 232464 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 232465 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 232466 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 232467 - ||  || 25 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 232468 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 232469 - ||  || 28 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 232470 - ||  || 28 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 232471 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 232472 - ||  || 30 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 232473 - ||  || 30 aprile 2003 || NEAT
|-
| 232474 - ||  || 1 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 232475 - ||  || 2 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 232476 - ||  || 5 maggio 2003 || LONEOS
|-
| 232477 - ||  || 5 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 232478 - ||  || 23 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 232479 - ||  || 25 maggio 2003 || LONEOS
|-
| 232480 - ||  || 28 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 232481 - ||  || 1 giugno 2003 || Spacewatch
|-
| 232482 - ||  || 1 giugno 2003 || Spacewatch
|-
| 232483 - ||  || 25 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 232484 - ||  || 26 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 232485 - ||  || 26 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 232486 - || 2003 NN || 1 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 232487 - ||  || 3 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 232488 - ||  || 22 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 232489 - ||  || 23 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 232490 - ||  || 23 luglio 2003 || NEAT
|-
| 232491 - ||  || 29 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 232492 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 232493 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 232494 - ||  || 30 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 232495 - || 2003 PT || 1 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 232496 - ||  || 1 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 232497 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 232498 - ||  || 19 agosto 2003 || Polishook, D.
|-
| 232499 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 232500 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|}

232501-232600 

|-
| 232501 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 232502 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 232503 - ||  || 23 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 232504 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 232505 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 232506 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 232507 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 232508 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 232509 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 232510 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 232511 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 232512 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 232513 - ||  || 29 agosto 2003 || NEAT
|-
| 232514 - ||  || 30 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 232515 - ||  || 31 agosto 2003 || NEAT
|-
| 232516 - ||  || 29 agosto 2003 || NEAT
|-
| 232517 - ||  || 27 agosto 2003 || NEAT
|-
| 232518 - ||  || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 232519 - ||  || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 232520 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 232521 - ||  || 15 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 232522 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 232523 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232524 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232525 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232526 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232527 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232528 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232529 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232530 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232531 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232532 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 232533 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 232534 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 232535 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232536 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232537 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232538 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 232539 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 232540 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 232541 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232542 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232543 - ||  || 20 settembre 2003 || Crni Vrh
|-
| 232544 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 232545 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 232546 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 232547 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 232548 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232549 - ||  || 22 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 232550 - ||  || 24 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 232551 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 232552 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 232553 Randypeterson ||  || 26 settembre 2003 || Healy, D.
|-
| 232554 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 232555 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 232556 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232557 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 232558 - ||  || 27 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 232559 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 232560 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 232561 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232562 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 232563 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232564 - ||  || 21 settembre 2003 || NEAT
|-
| 232565 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 232566 - ||  || 28 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 232567 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 232568 - ||  || 29 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 232569 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 232570 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 232571 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 232572 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 232573 - ||  || 26 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 232574 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232575 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 232576 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232577 - ||  || 26 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 232578 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232579 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 232580 - ||  || 18 settembre 2003 || Bickel, W.
|-
| 232581 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232582 - ||  || 28 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 232583 - ||  || 28 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 232584 - ||  || 13 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 232585 - ||  || 14 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 232586 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232587 - ||  || 2 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232588 - ||  || 5 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 232589 - ||  || 5 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 232590 - ||  || 5 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232591 - ||  || 5 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232592 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232593 - ||  || 17 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 232594 - ||  || 18 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 232595 - ||  || 20 ottobre 2003 || Young, J. W.
|-
| 232596 - ||  || 23 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 232597 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 232598 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 232599 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 232600 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|}

232601-232700 

|-
| 232601 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232602 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232603 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232604 - ||  || 17 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 232605 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232606 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 232607 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232608 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232609 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232610 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 232611 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232612 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232613 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232614 - ||  || 19 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 232615 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 232616 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 232617 - ||  || 19 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 232618 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 232619 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 232620 - ||  || 19 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 232621 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 232622 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232623 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232624 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232625 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 232626 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 232627 - ||  || 22 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 232628 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 232629 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 232630 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 232631 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232632 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232633 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232634 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232635 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 232636 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 232637 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 232638 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 232639 - ||  || 29 ottobre 2003 || CSS
|-
| 232640 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 232641 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232642 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232643 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 232644 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 232645 - ||  || 22 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 232646 - ||  || 22 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 232647 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 232648 - ||  || 15 novembre 2003 || NEAT
|-
| 232649 - ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 232650 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232651 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232652 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 232653 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 232654 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 232655 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 232656 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232657 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 232658 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 232659 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 232660 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 232661 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 232662 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 232663 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 232664 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 232665 - ||  || 30 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232666 - ||  || 30 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232667 - ||  || 29 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 232668 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 232669 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 232670 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 232671 - ||  || 15 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 232672 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232673 - ||  || 16 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232674 - ||  || 21 dicembre 2003 || Sandlot
|-
| 232675 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 232676 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 232677 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 232678 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 232679 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 232680 - ||  || 27 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232681 - ||  || 27 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232682 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 232683 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 232684 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 232685 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 232686 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 232687 - ||  || 29 dicembre 2003 || CSS
|-
| 232688 - ||  || 29 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 232689 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 232690 - ||  || 21 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 232691 - ||  || 13 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 232692 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 232693 - ||  || 14 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 232694 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 232695 - ||  || 13 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 232696 - || 2004 BD || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 232697 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 232698 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 232699 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 232700 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|}

232701-232800 

|-
| 232701 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 232702 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 232703 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 232704 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 232705 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 232706 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 232707 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 232708 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 232709 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 232710 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 232711 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 232712 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 232713 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 232714 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 232715 - ||  || 27 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 232716 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 232717 - ||  || 31 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 232718 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 232719 - ||  || 19 gennaio 2004 || CSS
|-
| 232720 - ||  || 9 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 232721 - ||  || 10 febbraio 2004 || CSS
|-
| 232722 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 232723 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 232724 - ||  || 11 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 232725 - ||  || 14 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 232726 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 232727 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 232728 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 232729 - ||  || 18 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 232730 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 232731 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 232732 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 232733 - ||  || 10 marzo 2004 || NEAT
|-
| 232734 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 232735 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 232736 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 232737 - ||  || 28 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 232738 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 232739 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 232740 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 232741 - ||  || 18 marzo 2004 || CSS
|-
| 232742 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 232743 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 232744 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 232745 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 232746 - ||  || 16 aprile 2004 || CSS
|-
| 232747 - ||  || 13 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 232748 - ||  || 14 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 232749 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 232750 - ||  || 14 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 232751 - || 2004 KJ || 16 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 232752 - ||  || 16 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 232753 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 232754 - ||  || 10 luglio 2004 || NEAT
|-
| 232755 - ||  || 12 luglio 2004 || Broughton, J.
|-
| 232756 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 232757 - ||  || 13 luglio 2004 || NEAT
|-
| 232758 - ||  || 25 luglio 2004 || Needville
|-
| 232759 - ||  || 3 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 232760 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 232761 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 232762 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 232763 Eliewiesel ||  || 10 agosto 2004 || Jones, R. E.
|-
| 232764 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 232765 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 232766 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 232767 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 232768 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 232769 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 232770 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 232771 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 232772 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 232773 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 232774 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 232775 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 232776 - ||  || 8 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 232777 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 232778 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 232779 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 232780 - ||  || 15 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 232781 - ||  || 10 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 232782 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 232783 - ||  || 20 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 232784 - ||  || 20 agosto 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 232785 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 232786 - ||  || 17 agosto 2004 || Crni Vrh
|-
| 232787 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232788 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232789 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232790 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232791 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232792 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 232793 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232794 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232795 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232796 - ||  || 5 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 232797 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232798 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232799 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232800 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|}

232801-232900 

|-
| 232801 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232802 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232803 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232804 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232805 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232806 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 232807 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 232808 - ||  || 12 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 232809 - ||  || 9 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 232810 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 232811 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 232812 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 232813 - ||  || 12 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232814 - ||  || 13 settembre 2004 || NEAT
|-
| 232815 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 232816 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 232817 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232818 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232819 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232820 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 232821 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232822 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232823 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 232824 - ||  || 22 settembre 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 232825 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232826 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232827 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232828 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232829 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 232830 - || 2004 TG || 3 ottobre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 232831 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232832 - ||  || 5 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 232833 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232834 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232835 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232836 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232837 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232838 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232839 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 232840 - ||  || 5 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 232841 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 232842 - ||  || 5 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 232843 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 232844 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232845 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 232846 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 232847 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232848 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232849 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232850 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232851 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232852 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232853 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 232854 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232855 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232856 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232857 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232858 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 232859 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232860 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232861 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232862 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232863 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232864 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232865 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232866 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232867 - ||  || 15 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232868 - ||  || 11 ottobre 2004 || Buie, M. W.
|-
| 232869 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 232870 - ||  || 19 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 232871 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 232872 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 232873 - ||  || 2 novembre 2004 || NEAT
|-
| 232874 - ||  || 7 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 232875 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 232876 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 232877 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 232878 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 232879 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 232880 - ||  || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 232881 - ||  || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 232882 - ||  || 12 novembre 2004 || CSS
|-
| 232883 - ||  || 12 novembre 2004 || CSS
|-
| 232884 - ||  || 11 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 232885 - ||  || 4 dicembre 2004 || Hug, G.
|-
| 232886 - ||  || 2 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 232887 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 232888 - ||  || 3 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 232889 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 232890 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 232891 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 232892 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 232893 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 232894 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 232895 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 232896 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 232897 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 232898 - ||  || 11 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 232899 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 232900 - ||  || 14 dicembre 2004 || Junk Bond
|}

232801-233000 

|-
| 232901 - ||  || 10 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 232902 - ||  || 12 dicembre 2004 || Jarnac
|-
| 232903 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 232904 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 232905 - ||  || 14 dicembre 2004 || CSS
|-
| 232906 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 232907 - ||  || 15 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 232908 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 232909 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 232910 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 232911 - ||  || 1 dicembre 2004 || CSS
|-
| 232912 - ||  || 16 dicembre 2004 || Jarnac
|-
| 232913 - ||  || 16 dicembre 2004 || CSS
|-
| 232914 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 232915 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 232916 - ||  || 19 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 232917 - ||  || 21 dicembre 2004 || CSS
|-
| 232918 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 232919 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 232920 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 232921 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 232922 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 232923 Adalovelace ||  || 15 gennaio 2005 || KLENOT
|-
| 232924 - ||  || 9 gennaio 2005 || CSS
|-
| 232925 - ||  || 9 gennaio 2005 || CSS
|-
| 232926 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 232927 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 232928 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 232929 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 232930 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 232931 - ||  || 13 gennaio 2005 || CSS
|-
| 232932 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 232933 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 232934 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 232935 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 232936 - ||  || 19 gennaio 2005 || Young, J. W.
|-
| 232937 - ||  || 17 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 232938 - ||  || 31 gennaio 2005 || Lowe, A.
|-
| 232939 - ||  || 16 gennaio 2005 || Veillet, C.
|-
| 232940 - ||  || 16 gennaio 2005 || Veillet, C.
|-
| 232941 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 232942 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 232943 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 232944 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 232945 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 232946 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 232947 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 232948 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 232949 Muhina ||  || 1 marzo 2005 || Observatoire Naef
|-
| 232950 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 232951 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 232952 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 232953 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 232954 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 232955 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 232956 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 232957 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 232958 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 232959 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 232960 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 232961 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 232962 - ||  || 4 marzo 2005 || Klet
|-
| 232963 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 232964 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 232965 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 232966 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 232967 - ||  || 4 marzo 2005 || Junk Bond
|-
| 232968 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 232969 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 232970 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 232971 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 232972 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 232973 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 232974 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 232975 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 232976 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 232977 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 232978 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 232979 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 232980 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 232981 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 232982 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 232983 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 232984 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 232985 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 232986 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 232987 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 232988 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 232989 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 232990 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 232991 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 232992 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 232993 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 232994 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 232995 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 232996 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 232997 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 232998 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 232999 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 233000 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0232001